Мравињац могу бити:

 Мравињац (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Мравињац (Дубровник), насељено мјесто у општини Дубровник, Република Хрватска